Saint-Gilles é um nome originalmente associado a Santo Egídio, mas pode se referir a diversos outros contextos, directa ou indirectamente ligados ao original, especialmente na toponímia.

Localidades 

 Saint-Gilles (Bruxelas)
 Saint-Gilles, bairro e colina de  Liège

 Saint-Gilles (Quebec)
	
 Saint-Gilles (Gard)
 Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Gilles (Indre)
 Saint-Gilles (Manche)
 Saint-Gilles (Saône-et-Loire)

Outros 
 Um ramo da Casa de Toulouse porta o nome de Saint-Gilles.
 A lenda de Santo Egídio, fundador da abadia de Saint-Gilles (Gard)

Ver também 
Gilles entra ainda na composição das localidades seguintes:
 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, comuna francesa do departamento da Vendée
 Saint-Gilles-de-Crétot, comuna francesa do departamento do Seine-Maritime
 Saint-Gilles-de-la-Neuville, comuna francesa do departamento do Seine-Maritime
 Saint-Gilles-des-Marais, comuna francesa do departamento de Orne
 Saint-Gilles-du-Mené, comuna francesa do departamento das Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Bois, comuna francesa do departamento das Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-les-Forêts, comuna francesa do departamento da Haute-Vienne
 Saint-Gilles-Pligeaux, comuna francesa do departamento das Côtes-d'Armor
 Saint-Gilles-Vieux-Marché, comuna francesa do departamento das Côtes-d'Armor
 Val-Saint-Gilles, município do Quebeque no Abitibi-Ouest

Onomástica
Toponímia
Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Palavras, frases e expressões em francês